Andrew Marshall (American footballer) (1879-1965), een Amerikaanse American footballspeler
 Andrew Marshall (econoom) (1921-2019), een Amerikaanse econoom en strateeg buitenlands beleid
 Andrew Marshall (scenarioschrijver) (1954-), een Britse scenarioschrijver
 Andrew Marshall (golfer) (1973-), een Engelse golfspeler
 Andrew Marshall (voetballer) (1984-), een Amerikaanse voetballer
 Andrew Marshall (journalist), een Britse journalist
 Andrew Marshall (muzikant), een Britse muzikant